Moon Shot (справжнє ім'я Сергій Мошляк, 6 жовтня 1989) — український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер.
Засновник лейблу «Soul Of Moon Records».
Входить у ТОП-50 найкращих диск-жокеїв України. Найкращий продюсер міста Кременчук, за версією Geometria.ru.

Біографія 
Сергій народився в місті Владивосток, Росія. У ранньому дитинстві переїхав з батьками і почав жити в Україні.
Крім музики, Сергій займається творчістю в різних сферах. Він закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, архітектурний факультет. За фахом архітектор, дизайнер, працює у своїй професії.
Входить в ТОП 50 найкращих ді-джеїв країни за версією головного DJ-порталу України — TOPDJ. Засновник та резидент українського лейблу «Soul Of Moon Records», автор більше 30 треків, деякі із них були видані на таких відомих лейблах як: Fraction Records (UK), Tasty Music Recordings (RU), System Recordings (USA), Interspace Records (UA), тим самим заслуживши почесне місце в просторах Beatport. Його гостьові мікси та треки неодноразово звучали в ефірах найкращих радіостанцій країни KissFM, MFM та DJ FM, а також за її кордонами.

 2011: Учасник «Битва Ді-джеїв» від Movida Corona Extra в Харкові. 
 2012: Учасник офіційного PRE-PARTY «GLOBAL GATHERING» (м. Кременчук).
 2012: Входить в ТОП-100 найкращих ді-джеїв України за версією головного DJ-порталу України TOPDJ.
 2012: Учасник та співавтор вечірок під назвою «Безсонна ніч» в нічному клубі «Villa Крокодила».
 2013: Входить в ТОП-50 найкращих ді-джеїв України за версією головного DJ-порталу України TOPDJ.
 2014: Пісня «The Shot feat. Moon Shot — Space» став саундтреком до гри «Conversion» що вийде в 2015 році.
 2014: Пісня «Alnitaque & Moon Shot — EURO», який зроблений спеціально на підтримку України, отримує величезну підтримку в країні та за її межами.
 2014: Входить в ТОП-50 найкращих ді-джеїв України за версією головного DJ-порталу України TOPDJ.
 2014: Інтерв'ю з Moon Shot - у прямому ефірі "Кременчуцького Громадського ТБ".

Дискографія

Радіо 
 Інтерв'ю в радіо-шоу Clubheads — на хвилях радіостанції Kiss FM.
 TOPDJ Radio Show on Kiss FM (Топ-15 треків номінації drum'n’bass/dubstep рейтингу Топ-треки 2011).
 TOPDJ Radio Show on Kiss FM — (Moon Shot Promo Mix на хвилях радіостанції Kiss FM).
 Life Lines radio show by Nik Denisoff #080 (Moon Shot Guest Mix).
 Radio Show Sound Wave 208 [28/10/13] (Moon Shot Guest Mix на хвилях радіостанції Kiss FM).
 Radio Show BASSLIME/Lime Kid [14/01] (Moon Shot Guest Mix на хвилях радіостанції Kiss FM).

Альбоми 
 2012: TECHNOGENESIS Session
 2012: Rhyme (Remix Competition Winners)
 2012: Meeting
 2012: Impressed Neo-Trance Vol. 2
 2013: Summers Voice
 2013: I Am Not Alone
 2013: Random Techno Tunes
 2013: Underground Most Wanted, Vol. 3
 2013: The Feelings
 2013: Some Me
 2014: Out Of Reality

Ремікси 
 2010: The Prodigy — Omen (Moon Shot remix)
 2010: OST — Bit Soboy (Mr.Dee'az feat. Moon Shot Remix)
 2011: Angelo Taylor — Happy Journey, Gagarin (Mr.Dee'az feat. Moon Shot remix)
 2012: Tigran Oganezov — Rhyme (Moon Shot & ONE Spirit remix)
 2012: Skrillex & Damian Marley — Make It Bun Dem (ONE Spirit & Moon Shot Remix)
 2012: Phantom Project — Happy New Year (ONE Spirit & Moon Shot Remix)
 2012: Phantom Project — Happy Chezz New Year TOPDJ contest (ONE Spirit & Moon Shot Mash-up)
 2013: Chocolate Puma — Whohadchants (ONE Spirit & Moon Shot remix)
 2013: Pendulum — The Island(ONE Spirit & Moon Shot remix)

Мікси 
 2009: Moon Shot - Epatage vol 1.0 (Original Promo Mix)
 2010: Moon Shot - Reverse side (Original Promo Mix)
 2010: Moon Shot - Cub Rub (Original Promo mix)
 2011: Moon Shot - Ice Tea (Summer Mix)
 2011: Moon Shot - Independent of Somebody "Global Gathering Mix Contest"
 2011: Moon Shot – From new page 
 2011: Moon Shot - Our Fears (Original Promo Mix)
 2011: Moon Shot - Sleepless (Original Mix)
 2012: Moon Shot - Global Gathering Mix Contest Electric Stage
 2012: Moon Shot - UMF (Original Promo mix)
 2012: Moon Shot - TOPDJ HB MIX CONTEST (Original Promo mix)
 2012: Moon Shot - Godskitchen 2012 contest (Original Promo mix)
 2012: Moon Shot - Halloween (Original Promo mix)
 2012: Moon Shot - TOPDJ OLMECA MIX CONTEST (Original Promo mix)
 2012: Moon Shot - It's your choice #001 (Promo Podcast mix)
 2012: Moon Shot - It's your choice #002 (Promo Podcast mix)
 2013: Moon Shot - It's your choice #003 (Promo Podcast mix)
 2013: Moon Shot - It's your choice #004 (Promo Podcast mix)
 2013: Moon Shot - Global Gathering DJ Contest (Original Promo mix)
 2013: Moon Shot - It's your choice #005 (Promo Podcast mix)
 2013: Moon Shot - BBR & TopDJ MIXContest (Original Promo mix)
 2013: Moon Shot - MILLER MIXCONTEST (Original Promo mix)
 2014: Moon Shot - It's your choice #006 (Promo Podcast mix)

Треки 
 2009: Moon Shot – Inspiration is in me (Original Mix)
 2010: Moon Shot – Without looking back (TopDj Summer Hymn) 
 2010: BIXAME feat. Moon Shot - Cash money (Prod. Moon Shot)
 2010: Mr.Dee`az feat. Moon Shot - Morning (Original Mix)
 2010: Mr.Dee`az feat. Moon Shot - RoMaNtic Fusion (Original Mix)
 2011: Mr.Dee`az feat. Moon Shot - Sleep of Reason (Original Mix)
 2011: AmINuts? & Moon Shot feat Nata Bespalaya - No More Us («ТОП-трек України 2011 в жанрі drum'n'bass,dubstep»)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - The Long Time (Original Mix)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Cover me (Original Mix) [Plastic Pepella rec.]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Meeting (Original Mix) [Plastic Pepella rec.]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Unlimited (Original Mix) [Plastic Pepella rec.]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Underworld [Plastic Pepella rec.]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Screenshot (Original Mix)[MK-60 Records]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Turned up (Original Mix)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Summer's voice (Original Mix) [MK-60 Records]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Spirit of the Moon (Original Mix)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - В-52 (Original Mix)
 2012: X.E.O.N. & ONE Spirit & Moon Shot - Puer Tea (Original Mix)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Take me summer [System Recordings]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Runaway [System Recordings]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot & Marc Systematic - Impossible (Original Mix)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - A beautiful dream (Original Mix)[TASTY MUSIC RECORDINGS]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Some me [System Recordings]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot - Indianno (Original Mix)
 2013: ONE Spirit & Moon Shot feat. Nata Bespalaya - Out of Reality (Original Mix)
 2013: ONE Spirit & Moon Shot - More dancing (Original Mix)
 2013: ONE Spirit & Moon Shot & Armed Brother - F**k winter, Hi Spring (Original Mix)
 2013: Armed Brother & Moon Shot - Flash of sense (Original mix) 
 2013: Armed Brother & Moon Shot - Magic of love [Sasha Funny Music label]
 2013: Armed Brother & Moon Shot - The strings of the rain [Sasha Funny Music label]
 2013: Armed Brother & Moon Shot - I am not alone [Sasha Funny Music label]
 2013: ONE Spirit & Moon Shot - Hope (Original Mix)
 2013: ONE Spirit & Moon Shot - Sunshine [Soul of Moon records]
 2013: ONE Spirit & Moon Shot - The feelings (Original Mix)[Soul of Moon records]
 2013: ONE Spirit & Moon Shot - Lilium (Original Mix) [Soul of Moon records]
 2013: ONE Spirit & Moon Shot - Out of Reality [Soul of Moon records]
 2014: The Shot feat. Moon Shot - Space (OST до гри «Conversion»)
 2014: Alnitaque & Moon Shot - EURO (Vocal Mix)
 2014: Alnitaque & Moon Shot - EURO (Original Mix)
 2014: Alnitaque & Moon Shot - Vitto (GALAXY TEAM ANTHEM)
 2014: Moon Shot & DeFreight & Nevada - Other Side (Original Mix)
 2014: Moon Shot & DeFreight - METRO (Original Mix)
 2014: Moon Shot & DeFreight & Nevada – Other Side (Original Mix)
 2014: DeFreight & Moon Shot – Raged Elements (Original Mix)
 2014: DeFreight & Moon Shot – Spring (Original Mix) 
 2014: D&W & Moon Shot – Like A House On Fire (Original Mix)
 2014: Paul Leoric & Moon Shot feat. Julia Smirnova – Alone Rock (Vocal Mix)
 2015: Linkorma & Moon Shot feat. Julia Smirnova – Special For You
 2015: Moon Shot & CJ EDU feat. Julia Smirnova – Love Story (Original Mix)
 2016: Moon Shot & CJ EDU – This is your Life (Original Mix)
 2016: THE HARDKISS – TONY, TALK (Moon Shot & CJ EDU Remix)
 2016: Moon Shot & CJ EDU – Just For You (Original Mix)
 2016: Moon Shot & CJ EDU – Facebook (Original Mix)
 2016: Moon Shot & CJ EDU – Organik (Original Mix)
 2016: Moon Shot & CJ EDU – Who I Am (Original Mix)
 2016: Moon Shot & CJ EDU – Get Ready (Original Mix)
 2016: Beat'N'Smoke, Moon Shot & CJ EDU – Slicer (Original Mix)

Джерела 
 Виктория Ковалевськая / книга «Кременчужани», книга виходить кожен рік до дня міста про відомих людей Кременчука / 18.10.2012
 Наталья Войтенко / газета «ТЕЛЕЭКСПРЕСС» (№ 6 от 5/02/14) м. Комсомольськ інтерв'ю.
 27/06/2015 - Інтерв'ю з Moon Shot - в прямом ефірі "Кременчуцьке Громадське Телебачення".
 21/07/2015 - Інтерв'ю з Moon Shot, спеціально для журналу "ЭТО ЗДОРОВО"

Посилання 

 Офіційна сторінка Moon Shot'а на TOPDJ.UA 
 Офіційна сторінка Moon Shot'а на Soundcloud 
 Офіційна сторінка Moon Shot 'а в твітері
 Офіційна сторінка Moon Shot'а на Promodj 
 Офіційна сторінка Moon Shot'а в соціальній мережі ВКонтакті
 Офіційна сторінка Moon Shot'а на Beatport 
 Офіційна сторінка Moon Shot'а на Showbiza

Примітки 

Ді-джеї
Українські музиканти
Українські композитори